Розум (прізвище):

 Розум Олег Федорович (народився у 1934 році) — професор, кандидат технічних наук, дійсний член Академії інженерних наук України.
 Розум Яків Романович (XVI ст.) — козак у війську гетьмана Дорошенка.

Див. також 
 Розумовський

Українські прізвища